В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Кіміко Дате 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Кіміко Дате (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)
 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Мерседес Пас (3-тє коло)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Відсутня
 Яюк Басукі (3-тє коло)
 Марі П'єрс (3-тє коло)
 Сьюзен Слоун-Лунді (1-ше коло)
 Тамі Вітлінгер-Джонс (1-ше коло)
 Регіна Райхртова (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (3-тє коло)
 Енн Мінтер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships